Vitesse kwam in het seizoen 1987/1988 voor het achtste jaar op rij uit in de Eerste divisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond in het seizoen 1987/'88 van juli tot september onder leiding van trainer Niels Overweg. Vanaf 15 september nam Bert Jacobs het roer over.

In de Eerste divisie behaalde Vitesse de 9e plaats in de reguliere competitie met 36 punten (in het "2 punten"-systeem). Vitesse plaatste zich voor de nacompetitie, maar de tweede plaats was hier onvoldoende om promotie naar de Eredivisie te bereiken.
In de KNVB beker ging Vitesse in de eerste ronde onderuit tegen SV Venray.

In de competitie bezochten gemiddeld 1.611 toeschouwers Vitesse in Nieuw-Monnikenhuize.

In 1987 is Herman Veenendaal onderscheiden als Gouden Vitessenaren.

Selectie en statistieken
Legenda

Topscorers

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eerste divisie

KNVB beker

Nacompetitie

Oefenwedstrijden

Zie ook 
 Vitesse
 Eerste divisie 1987/88
 KNVB beker 1987/88

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 1987/88